Па́вел Ката́ев
 Катаев, Павел Александрович (род. 1986) — российский хоккеист.
 Катаев, Павел Валентинович (1938—2019) — советский и российский писатель, мемуарист.
 Катаев, Павел Михайлович (1924—2018) — начальник стартового отдела космодрома Байконур в день запуска первого в мире искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года и в день запуска Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года.
Вымышленные персонажи
 Павел Борисович Катаев — один из главных персонажей романа Германа Садулаева AD, следователь по особо важным делам.